Ach Gott, wie manches Herzeleid (BWV 3)
Ach Gott, wie manches Herzeleid (BWV 58)